Shelton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shelton House (Mississippi), ID-Nr. 86001711
 Shelton House (North Carolina), ID-Nr. 79001722